Бариново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бариново — хутор в Островецком районе Гродненской области.

Россия 
 Бариново — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Бариново — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Бариново — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Бариново — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Бариново — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Бариново — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области.
 Бариново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.